The Wrong House – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino
The Wrong House – cortometraggio del 2011 diretto da Richard Lee Clines
The Wrong House – cortometraggio del 2012 diretto da Neil M. Paik